Хильдуин III (; ум. не ранее 1032) — сеньор Рамрю, граф Мондидье.

Сын Хильдуина II де Рамрю. Брат Манассеса (ум. 1037), первого графа Даммартена.

Семья 
Имя жены не известно, происхождение не выяснено. Возможно, что она была племянницей Ги, архиепископа Реймса, и вторым браком вышла замуж за Рено, графа Суассона.

Дети:
 Манассес, видам Реймса, отец Манассеса, архиепископа Реймса (1070—1085).
 Хильдуин IV (ум. 1063) — сеньор Рамрю, граф Мондидье и Руси.
 Росней (Ронако).

Примечания

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/chamdampjo.htm#_Toc494628372
 Tardif, J., Monuments historiques, Paris, 1866
 Morton, Catherine, and Muntz, Hope (editors). The Carmen de Hastingae Proelio of Bishop Guy of Amiens, Oxford at the Clarendon Press, 1972

графы Мондидье